Imperator (Római Birodalom), császári rang a Római Birodalomban.
 Imperator (tisztség), okkult társaságok vezető tisztsége.
 Imperator (gomba), a tinórufélék családjába tartozó gomba.
 SS Imperator, egy 1913-ban, Hamburgban felszentelt, eredetileg német, majd hadizsákmányként amerikába vitt, óceánjáró hajó.

Jegyzetek